Ein Atzmann kann sein:

 eine Figur, die in der Magie verwendet wird, siehe Atzmann (Magie)

 eine Pultträgerfigur in einigen Kirchen, siehe Atzmann (Lesepult).